Deux navires de la Royal Navy ont porté le nom de HMS Alceste, d'après le personnage mythologique Alceste :
 le , une frégate de cinquième rang portant 32 canons capturée aux Français en 1793 ;
 le , une frégate de cinquième rang portant 38 canons lancée par la Marine française sous le nom de Minerve puis capturée en 1806.

Alceste